Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1980, které se konaly v Moskvě v Sovětském svazu od 19. července 1980 do 3. srpna 1980. Těchto her se zúčastnilo 5179 sportovců z 80 zemí ve 203 disciplínách v 21 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1980 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference

Externí odkazy 
 

Letní olympijské hry 1980
1980